Four Horsemen steht für:
 Four Horsemen (Cocktail), ein Drink aus vier Whiskies
 Four Horsemen (Wrestling), eine populäre Gruppierung im Wrestling von 1986 bis 1999
 Four Horsemen of Notre Dame, vier College-Football-Spieler in den 1920er Jahren
 Four Horsemen of the Supreme Court, vier konservative Richter am Obersten Gerichtshof der USA von 1922 bis 1937
 The Four Horsemen (Band), US-amerikanische Rockband
 The Four Horsemen, Bezeichnung für die Musiker der Band Metallica

Siehe auch:
 Apokalyptische Reiter in Kunst, Literatur, Musik, Film und Computerspiel